Rohatsch steht für:
 Andreas Rohatsch (* 1962) österreichischer Geologe
 Rohatsch zwischen Guteborn und Hohenbocka, Naturschutzgebiet in Brandenburg